

Еверсон — місто, штат Пенсільванія
 Еверсон — місто, штат Вашингтон